„Пежо 308“ („Peugeot 308“) е модел средни автомобили (сегмент C) на френската компания „Пежо“, произвеждани от 2007 година.

Той заменя произвеждания от 2001 година модел „Пежо 307“, като първоначално използва същата платформа. Първото поколение претърпява фейслифт през 2011 година, а второто, произвеждано от 2013 година – през 2017 година. Платформата на „Пежо 308“ е използвана също от „Ситроен C4“, както и от спортния автомобил „Пежо RCZ“ и многофункционалния „Пежо 3008“.

Второто поколение на „Пежо 308“ става европейски „Автомобил на годината“ за 2014 година.

Бележки 

308
Средни автомобили